Cavendish est le nom d'une famille noble britannique connue aussi sous le nom de maison Cavendish, descendant de Sir John Cavendish (c. 1346–1381) issu de Cavendish dans le Suffolk. C'est une famille à laquelle appartiennent les comtes, puis ducs de Devonshire, et les ducs de Newcastle.

Nom de famille 

Branche des ducs de Devonshire
 William Cavendish (1er duc de Devonshire)
 William Cavendish (2e duc de Devonshire)
 William Cavendish (3e duc de Devonshire)
 William Cavendish (4e duc de Devonshire)
 William Cavendish (5e duc de Devonshire)
 William Cavendish (6e duc de Devonshire)
 William Cavendish (7e duc de Devonshire)
 Spencer Cavendish (8e duc de Devonshire)
 Victor Cavendish (9e duc de Devonshire)
 Edward Cavendish (10e duc de Devonshire)
 Andrew Cavendish (11e duc de Devonshire) (1920-2004), ministre ;
 Peregrine Cavendish (12e duc de Devonshire) (1944-).
Branche des barons Chesham
 Charles Cavendish (1er baron Chesham)
 William Cavendish (2e baron Chesham)
 Charles Cavendish (3e baron Chesham)
Autres personnalités 

 Ada Cavendish (1839-1895), actrice ;
 Camilla Cavendish (1968-), journaliste et femme politique britannique ;
 plusieurs 
  (1849-1916), administrateur colonial ;
 Deborah Cavendish (1920-2014) écrivain ;
 Edward Cavendish (1838-1891), homme politique ;
 Edward Cavendish (1895–1950), ministre de Winston Churchill ;
  (1894-1938), homme politique ;
 Evelyn Cavendish (1870-1960) ;
 Sir Frank Lascelles (1841-1920) diplomate et ambassadeur ;
 Lord Frederick Cavendish (1836-1882), homme politique ;
 
 Georgiana Cavendish (1757-1806), salonnière, célèbre pour sa beauté ;
 Henry Cavendish (1731-1810) physicien et chimiste, nom à l'origine du laboratoire Cavendish ;
 Lord John Cavendish (1734-1796), homme politique ;
 Kathleen Kennedy Cavendish (1920–1948) ;
  (1832-1911) ;
 Lucy Cavendish (1841-1925), pionnière de l’éducation britannique ;
 Margaret Cavendish (1623-1673), écrivain ;
 Mark Cavendish (1985-), coureur cycliste ;
  (1895-1988) ;
 Michael Cavendish (vers 1565-1628), compositeur de musique classique ;
 Spencer Cavendish (1833-1908), homme d'État ;
 Thomas Cavendish (1560-1592), amiral et explorateur ;
 Victor Cavendish (1868–1938), homme politique ;
 Victor Cavendish-Bentinck (1897-1990), duc de Portland et diplomate.

Lieux

, au Queensland ;
 .

Cavendish Tribe, nom original du Devonshire

;
 Cavendish (Île-du-Prince-Édouard) ;
 Cavendish (Ontario) ;
 Cavendish (Terre-Neuve-et-Labrador) ;
  ;
 Cavendish Bay ;
 Cavendish Lake, un des lacs dans la région des Lacs Kawartha ;
 Lac Cavendish.

;
 Le fleuve Cavendish est un cours d'eau du Fiordland, dans le district de Southland dans la région de Southland, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

;
 Cavendish (Missouri) ;
 Cavendish (Vermont) ;
 Fort Cavendish (Illinois), ancien nom du Fort de Chartres dans l'Illinois.

Cavendish (Suffolk)
 Cavendish Square
 Cavendish Bridge

Dans l'espace 
 Cavendish, cratère situé sur la Lune.

Autres 
 , tournoi international de bridge ;
 Cavendish est le nom de la variété de banane la plus cultivée au monde (50 % de la production mondiale) ;
 Le laboratoire Cavendish est le département de physique de l'Université de Cambridge.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais

 Cavendish est le nom d'un personnage de One Piece.